«Русские летописи» — книжная серия, выходившая в Рязани в 1997—2002 годах. Тома этой серии, помимо публикации отдельных летописных сводов, входящих в «Полное собрание русских летописей», содержат в качестве дополнений и приложений другие письменные источники по истории Древней Руси, справочные и картографические материалы. Подготовку томов к изданию осуществил рязанский краевед А. И. Цепков.

Список томов 
Том 1
 Симеоновская летопись. — Рязань, Узорочье. 1997. 638 с. ISBN 5-85057-098-5

Том 2
 Воскресенская летопись. — Рязань, Узорочье. 1998. 645 с. ISBN 5-89885-001-5

Том 3
 Воскресенская летопись (продолжение). — Рязань, Узорочье. 1998. 624 с. ISBN 5-85057-152-3

Том 4
 Львовская летопись. — Рязань, Узорочье. 1999. 720 с. ISBN 5-900864-05-7

Том 5
 Львовская летопись (продолжение). — Рязань, Узорочье. 1999. 648 с. ISBN 5-900864-06-5

Том 6
 Рогожский летописец. Тверская летопись. — Рязань, Узорочье. 2000. 608 с. ISBN 5-83438-061-4

Том 7
 Ермолинская летопись. — Рязань, Узорочье. 2000. 560 с. ISBN 5-85432-060-6

Том 8
 Московский летописный свод конца XV века. — Рязань, Узорочье. 2000. 656 с. ISBN 5-85057-249-X

Том 9
 Типографская летопись. — Рязань, Узорочье. 2000. 576 с.

Том 10
 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — Рязань, Александрия. 2001. 656 с. ISBN 5-85057-304-6

Том 11
 Ипатьевская летопись. — Рязань, Александрия. 2001. 674 с. ISBN 5-94460-006-3

Том 12
 Лаврентьевская летопись. — Рязань, Александрия. 2001. 586 с. ISBN 5-94460-007-1

Без указания номера тома
 Новгородские летописи. В 2 кн. — Рязань, Александрия. 2002. Кн. 1. 308 с. ISBN 5-94460-002-0; Кн. 2. 292 с. ISBN 5-94460-002-0

Издание в другой серии

См. также 
 Русские летописи
 Полное собрание русских летописей

Примечания

Ссылки 
 Александр Калинин. Ожившие летописи Александра Цепкова // Гудок. 02.03.2004.
 Александр Калинин. Парадоксы Александра Цепкова // Русский Дом. 2005, февраль.
 Историческая литература, изданная в Рязани

Древнерусские летописи
Издания исторических источников